Affenfelsen bezeichnet

 einen Felsvorsprung auf der Halbinsel Gibraltar als einzigen Ort in Europa mit frei lebenden Affen (Berberaffen)
 einen Felsen als Aufenthaltsort von Affen, insbesondere im Affengehege von Zoos in Deutschland, siehe z. B. Kölner Zoo#Affenfelsen
 den Tribünenbereich Nordost des Fußballstadions Bremer Brücke in Osnabrück
 einen Teil der Stadtmauer in Tübingen
 eine Aussichtsplattform am Flughafen Frankfurt Main
 containerhohe Stufen im Laderaum eines Containerschiffs, siehe Liste seemännischer Fachwörter#A

Gebäude in Deutschland:
 in Bergisch-Gladbach: das Bensberger Rathaus
 in Braunschweig: ein Studentenwohnheim im Stil des Brutalismus aus den 1970er Jahren, siehe Affenfelsen (Braunschweig) 
 in Hamburg-Niendorf: ein mehrstöckiges Wohngebäude
 in Hamburg-Rotherbaum: das ehemalige Verlagshaus von Gruner + Jahr am Alsterufer, siehe Hamburg-Rotherbaum#Medien
 in Hamburg-Winterhude: die 2017 abgerissene Oberpostdirektion City Nord 
 in Marburg: ein vierzehnstöckiges, verschachtelt gebautes Hochhaus an der Gisselberger Straße, siehe Affenfelsen (Marburg)